Ла-Сель-су-Гузо́н, Ла-Сель-су-Ґузон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Ліможа, 27 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 135,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Сель-су-Гузон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сель-су-Гузон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез